Explorer může označovat:

Software 
 Windows Explorer – správce souborů v Microsoft Windows ()
 Windows Internet Explorer – prohlížeč webových stránek v Microsoft Windows
 MSN Explorer – webový prohlížeč vystavěný nad renderovacím jádrem Trident (jádro)

Vesmír 
 Program Explorer – program vědeckých družic a sond USA realizovaný v období 1958–1981
 Explorer 1 – první družice vypuštěná USA v roce 1958
 Program Lunar Explorer – program NASA s cílem zajistit družicemi v letech 1967 až 1973 průzkum vesmírného prostoru z orbitální dráhy Měsíce

Ostatní 
 Viasat Explorer – televizní kanál provozovaný společností Viasat
 Gibson Explorer – typ elektrické kytary firmy Gibson Guitar Corporation
 Ford Explorer – typ amerického auta